Bethylus är ett släkte av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Bethylus ingår i familjen dvärggaddsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärggaddsteklar
Bethylus